La 4 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:
 Allemagne
  (Empire allemand)
  (Allemagne)
 4. Panzerarmee
 Autriche-Hongrie
  (Autriche-Hongrie)
Chine
 Nouvelle Quatrième armée (Chine)
États-Unis
  (États-Unis)
 France
  (France)
Italie
  (Italie)
Japon
 4e armée (Japon)
Roumanie
 4 armée (Roumanie)
Royaume-Uni
  armée britannique
 Russie - Union Soviétique
 4e armée (Empire de Russie)
 4e armée (Union soviétique)
 4e armée blindée (Union soviétique)
 4 armée de la Garde (Union soviétique)
 Turquie - Empire ottoman
  (Empire ottoman)